Фынта́й, Фэнта́й () — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР).

География 
Район Фынтай расположен к юго-западу от центра города. На юго-востоке он граничит с районом Дасин, на юго-западе — с районом Фаншань, на северо-западе — с районами Мыньтоугоу и Шицзиншань, на севере — с районом Хайдянь, на северо-востоке — с районами Сичэн, Дунчэн и Чаоян.

История 
На территории района расположен мавзолей эпохи Западная Хань, в котором похоронены видный аристократ и его жена.

Во времена империи Цзинь в Цзиньской столице Чжунду за воротами Фэнъимэнь () находилась башня Пайцзяотай () — из этих двух названий и получилось название «Фэнтай». В эпоху империи Цин в посёлке Фынтай был расквартирован один из трёх гарнизонов императорской гвардии. В 1937 году именно здесь произошёл «инцидент 7 июля», вызвавший японо-китайскую войну. С 1952 года посёлок Фынтай стал районом Пекина.

Население 
В районе Фынтай сложилась крупная община трудовых мигрантов из провинции Чжэцзян, особенно из города Вэньчжоу.

Административное деление 
Район Фынтай делится на 14 уличных комитетов, 2 посёлка и 5 волостей.

Уличные комитеты
 Дахунмэнь (Dahongmen, 大红门街道)
 Дунгаоди (Donggaodi, 东高地街道)
 Дунтецзянъин (Dongtiejiangying, 东铁匠营街道)
 Лугоуцяо (Lugouqiao, 卢沟桥街道)
 Мацзябао (Majiabao, 马家堡街道)
 Наньюань (Nanyuan, 南苑街道)
 Силоюань (Xiluoyuan, 西罗园街道)
 Синьцунь (Xincun, 新村街道)
 Тайпинцяо (Taipingqiao, 太平桥街道)
 Фынтай (Fengtai, 丰台街道)
 Хэи (Heyi, 和义街道)
 Чансиньдянь (Changxindian, 长辛店街道)
 Юаньмэнь (You'anmen, 右安门街道)
 Юньган (Yungang, 云岗街道)

Посёлки
 Ванцзо (Wangzuo, 王佐镇)
 Чансиньдянь (Changxindian, 长辛店镇) 

Волости
 Ваньпинчэн (Wanpingcheng, 宛平城(街道)地区)
 Лугоуцяо (Lugouqiao, 卢沟桥(乡)地区)
 Наньюань (Nanyuan, 南苑(乡)地区)
 Фанчжуан (Fangzhuang, 方庄(街道)地区)
 Хуасян (Huaxiang, 花乡(乡)地区)

Экономика 

По состоянию на 2017 год региональный ВВП района Фынтай составлял 142,75 млрд юаней, а ВВП на душу населения — 65,3 тыс. юаней.

В районе Фынтай расположен оптовый рынок Синьфади (Xinfadi Market), который обеспечивает около 90 % потребностей Пекина в свежих овощах и фруктах (также здесь продают морепродукты, рыбу и мясо). На рынке занято более 10 тыс. работников.

Также в районе находятся рыбный рынок Цзиншэнь, торговые центры Fengtai Wanda Plaza, Xitieying Wanda Plaza, Huaifang Wanda Plaza, BHG Mall и Sofly Shopping Center, новый деловой квартал Лицзэ, застроенный высотными башнями офисов и отелей, технопарк Fengtai Science Park, штаб-квартиры China General Technology Group (Genertec), Пекинской корпорации по строительству метрополитена (BJMOA) и авиакомпании China United Airlines.

Транспорт

Железнодорожный 
В районе расположены три железнодорожных вокзала и Пекинское депо. 

 Западный вокзал обслуживает высокоскоростную линию Пекин — Гуанчжоу, обычные линии Пекин — Гуанчжоу и Пекин — Коулун, а также линии пригородных электричек.
 Южный вокзал обслуживает высокоскоростную линию Пекин — Шанхай, обычную линию Пекин — Шанхай и междугородную линию Пекин — Тяньцзинь.
 Вокзал Фынтай обслуживает высокоскоростные линии Пекин — Гуанчжоу и Пекин — Шанцю, а также обычные линии Пекин — Шанхай и Пекин — Хуайлай.

Фынтай обслуживают 12 линий Пекинского метрополитена: Четвёртая, Пятая, Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, Четырнадцатая Западная, Четырнадцатая Восточная, Дасин, Дасин Аэропорт Экспресс, Фаншань и Ичжуан.

Автомобильный 
Через территорию района проходят:

 Вторая кольцевая автодорога Пекина
 Третья кольцевая автодорога Пекина
 Четвёртая кольцевая автодорога Пекина
 Пятая кольцевая автодорога Пекина
 Шестая кольцевая автодорога Пекина
 Скоростная дорога Пекин — Гонконг — Макао (G4)
 Национальное шоссе Годао 105
 Национальное шоссе Годао 106

Авиационный  
 Аэропорт Наньюань

Достопримечательности 

 Мост Марко Поло
 Крепость Ваньпин
 Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа 
 Пекинский автомобильный музей
 Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры
 Музей флористики Китая

Парки 
 Всемирный парк — пекинский парк миниатюр
 Мировой сад цветов 
 Парк Ляньхуачи
 Спортивный парк Фанчжуан
 Парк Гарден-Экспо

Спорт 
В районе расположен стадион Фэнтай вместимостью свыше 30 тыс. зрителей. Он является домашней ареной футбольного клуба Бэйцзин Жэньхэ. Также в районе находится софтбольная арена.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Районы Пекина